Esterházy Ferenc (1533–1604) pozsonyi alispán
 Esterházy Ferenc (?–1652) életét vesztette a vezekényi csatában
 Esterházy Ferenc (1641–1683) semptei főkapitány, somogyi főispán
 Esterházy Ferenc (1683–1754) tárnokmester, borsodi főispán, az előbbi fia
 Esterházy Ferenc (1715–1785) főkancellár, horvát bán, mosoni főispán, az előbbi fia
 Esterházy Ferenc (1758–1815) császári és királyi kamarás, mosoni főispán, az előbbi fia
 Esterházy Ferenc (1778–1855) kamarás, Magyarország prímásának szolgálattevő kamarása